Mental Reservation — третий студийный альбом немецкой метал-группы Scanner, выпущенный в 1995 году на лейбле Massacre Records.

Mental Reservation — первый из двух альбомов с новым вокалистом из Польши Хэридоном Ли (наст. имя — Лежек Жпигль).

Данный альбом наиболее продолжительный по длительности звучания (более 1 часа) со всей дискографии коллектива. Композиции зачастую длятся более 5 минут.

В целом, альбом был принят на порядок более сдержанно от своих предшественников, выпущенных в 88/89 годах, хотя и получил различные оценки.

Автор обложки — известный немецкий художник Андреас Маршалл, работавший с Blind Guardian, Destruction, Grave Digger, HammerFall и многими другими известными группами.

Список композиций

Участники записи 
 Хэридон Ли — вокал;
 Аксель Юлиус — электрогитара;
 Дарио Тробок — бас-гитара;
 Д. Д. Букко — ударные.
 Нигель Бостон — продюсер, сведение;
 Андреас Зейдлер — звукоинженер;
 Пауль Качински — звукоинженер;
 Ульф Хольберт — мастеринг.

Примечания

Ссылки 
 Оригинальное немецкое издание альбома
 Альбом Mental Reservation на Encyclopaedia Metallum

Альбомы Scanner
Альбомы на английском языке
Альбомы Massacre Records